Eopterosauria — група птерозаврів. Жили за пізнього тріасового періоду, є чи не першою виниклою гілкою птерозаврів.

Опис 

До незвичайних рис доволі поширених у тріасових птерозаврів, але рідкісних серед пізніших форм належать, зокрема, наявність зубів із багатьма кінчиками (замість звичайних конусів, типових для групи загалом); найдовші зуби розташовано під висхідним виростом щелепної кістки; пре- і постзигапофізи хвостових хребців не видовжено (в пізніших довгохвостих птерозаврів хвости було зміцнено за рахунок видовження цих відростків).

Більшість еоптерозаврів порівняно невеликі, зазвичай не перевищуючи розмахом крил 1 метра.

Філогенія 

Вперше назву введено Andres et al. (2014), визначена як найвужча клада, що включає Preondactylus buffarinii і Eudimorphodon ranzii. Пізніші аналізи, що були засновані на Andres et al. (2014), підтверджували, що тріасові птерозаври утворюють монофілетичну групу. Нижче наведено кладограму Andres et al. (2014):

Однак, не всі автори розділили цю точку зору. Зокрема, Baron (2020) визнав її парафілетичною.

Палеоекологія 

У еволюції птерозаврів простежується тенденція до переходу від раціону, що переважно складається з безхребетних, до харчування переважно хребетними (зокрема, рибою). Еоптерозаври представляють примітивну модель.

Примітки 

Птерозаври
Плазуни тріасового періоду